Matanazja – świadome uśmiercanie osoby chorej, które bywa niesłusznie utożsamiane z eutanazją, polegające na pozbawieniu życia osoby tego nie pragnącej, bądź się temu sprzeciwiającej. Może być w tym kontekście porównywane do zabójstwa.

Według profesora Alfreda Rachalskiego (twórcy pojęcia) matanazja jest przeciwieństwem eutanazji (działania, w którym zarówno dawca – sprawca, tanast, jak i biorca – doznawca, tanant, pragną uśmiercenia) i autoeutanazji (gdy dawcą i biorcą jest ta sama osoba) i charakteryzuje się tym, że dawca ocenia ją dodatnio, a biorca – ujemnie.

Zobacz też 
ortotanazja
dystanazja

Przypisy 

Eutanazja
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Przemoc